Tanc de gas de grans dimensions.
 Gasòmetre, un aparell dissenyat per a mesurar volums de gasos.
 Viejo Gasómetro, primer estadi del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, argentí.
 Nuevo Gasómetro, estadi Pedro Bidegain, actual estadi del club argentí de futbol San Lorenzo de Almagro.
 Gasómetro (Madrid), fàbrica de gas de Madrid, capital d'Espanya, construïda al .
 Usina del Gasómetro, antiga central termoelèctrica de Porto Alegre, Brasil, que funciona en l'actualitat com a centre cultural.
 Gasómetros (Viena), antics dipòsits de gas a Viena, Àustria.

Pàgines de desambiguació